ФК Војводина се односи на више српских фудбалских клубова: 

 ФК Војводина, Нови Сад
 ФК Војводина, Бачко Градиште
 ФК Војводина, Товаришево
 ФК Војводина, Црвена Црква
 ФК Војводина, Црепаја